Loriguilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Loriguilla (ort), Valencia, Província de València, 
 Loriguilla (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar